Gold Dust (DJ Fresh), een nummer van DJ Fresh
Gold Dust (Jonathan Jeremiah), een album van Jonathan Jeremiah
Gold Dust (Tori Amos), een album van Tori Amos
Gold Dust (Sandy Denny), een album van Sandy Denny